Биткеев — фамилия; имеет женскую форму Биткеева.
 Биткеев, Николай Цеденович (1943—2013) — учёный-востоковед, фольклорист, литературовед, педагог, собиратель устного народного творчества.
 Биткеев, Пётр Цеденович (род. 1937) — учёный-востоковед, специалист в области фонетики монгольских языков, знаток современного и старописьменного монгольского языка.